

Famiglie 
 Renier – famiglia nobile di Venezia, già ascritta al patriziato

Letteratura 
 Les Enfances Renier – una delle 24 canzoni di gesta che compongono il ciclo di Guglielmo d'Orange

Persone 
 Albert Rénier – calciatore francese
 Alphonse Renier – calciatore belga
 Giustina Renier Michiel – scrittrice italiana
 Jérémie Renier – attore belga
 Paolo Renier – politico e diplomatico, doge della repubblica di Venezia
 Pascal Renier – ex calciatore belga
 Rodolfo Renier – filologo, letterato e filosofo italiano
 Yannick Renier – attore belga
 Yves Rénier – attore svizzero naturalizzato francese

Pagine correlate 
 Daniele Renier